Margarita Gasparjan e Andrea Hlaváčková erano le detentrici del titolo, ma Gasparjan non ha preso parte alla competizione, mentre Hlaváčková ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Rabat.

In finale Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke hanno sconfitto Lucie Hradecká e Kateřina Siniaková con il punteggio di 6-4, 7-63.

Teste di serie 

  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (campionesse)

 Raquel Atawo /  Renata Voráčová (semifinale)
 Asia Muhammad /  Alicja Rosolska (semifinale)

Wildcard 

  Tereza Smitková /  Anastasia Zarycká (primo turno)

 Tereza Mihalíková /  Chantal Škamlová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Prague Open 2017